Михаил Иванович Иванов (15 ноября 1927, Эльбарусово, Мариинско-Посадский район, Чувашская АССР, СССР — 20 февраля 2017, Чебоксары, Российская Федерация) — советский и российский журналист, историк, общественный деятель. Член Союза журналистов СССР/России (с 1959 года).

Биография 
В 1944 году окончил среднюю школу.

В возрасте неполных 17 лет был призван в Красную армию. Учился в 58-й фронтовой школе воздушных стрелков-радистов, после чего в составе 782-го бомбардировочного авиаполка участвовал в войне против империалистической Японии. До демобилизации в 1952 году служил на Камчатке.

В 1958 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета.

Член Союза журналистов СССР с 1959 года.

В 1964—1966 годах работал редактором газеты «Молодой коммунист». Затем в течение восьми лет являлся заместителем редактора, а с 1973 по 1989 год — редактор газеты «Советская Чувашия». C 1989 по 1994 год — заведующий отделом в том же издании. 

После выхода на пенсию в течение 4 лет руководил пресс-центром Государственного Совета Чувашской Республики.

Общий стаж журналистской работы — более 45 лет.

А 1966—1986 годах возглавлял Чувашское республиканское отделение Советского комитета защиты мира.

C февраля 1997 года возглавлял совет организации ветеранов Великой Отечественной войны — воинов-дальневосточников.

С 1998 года — доцент факультета журналистики Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова.

В 2010 году в возрасте 82 лет защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук на тему «Д. С. Эльмень — чувашский общественный и государственный деятель, журналист и публицист: 1885—1932 гг.».

Награды и звания 

 Орден Отечественной войны 2-й степени
 Орден Трудового Красного знамени
 Орден «Знак Почета»
 Заслуженный работник культуры Чувашской Республики (2005)
 Медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2007)
 Лауреат Республиканской журналистской премии им. С.В. Эльгера (1981).

Книги М. И. Иванова 
 «Человек из легенды: очерк» / Альберт Федорович Пономарев, Михаил Иванович Иванов. — Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1968. — 78 с. — На рус. яз. (1974)
 «Перед восходом солнца»
 «Приглашение в Чувашию» (1972)
 «Рядом с Камо»
 «Встречи на Тисе и Волге» (1987, в соавт.)
 «Этих лет не смолкает слава»
 «Радуга над Волгой» (присуждена Республиканская журналистская премия им. С. В. Эльгера) (1980)
 «Ступени судьбы» (2002)
 «Мы солдаты второй мировой» (2005)
 «Даниил Эльмень: острые грани судьбы». — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2009. — 255 с. ISBN 978-5-7670-1733-1

Примечания

Литература 
 Журналисты Чувашии. Сборник статей и очерков. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2005. — 207 с.: ил.

Выпускники факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета
Участники советско-японской войны (СССР)
Заслуженные работники культуры Чувашской Республики